

Ільїнська сільська рада — сільське поселення, Катайський район, Курганська область
 Ільїнська сільська рада — сільське поселення, Октябрський район, Оренбурзька область
 Ільїнська сільська рада — сільське поселення, Шелаболіхинський район, Алтайський край
 Ільїнська сільська рада — сільське поселення, Шипуновський район, Алтайський край

Ільїнська сільська рада — колишня сільська рада, Чернігівський район, Запорізька область

Див. також 
 Іллінська сільська рада